Lâm Thao (huyện in Phú Thọ)
 Lâm Thao (Lâm Thao, Phú Thọ)
 Lâm Thao (Bắc Ninh)